Марлон Джеймс:

 Джеймс, Марлон (род. 1970) — ямайский писатель. Лауреат Букеровской премии.
 Джеймс, Марлон (род. 1976) — футболист с Сент-Винсента и Гренадин.